Ледесма-де-ла-Коголья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ангияно. Занимает площадь 12,13 км². Население — 21 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Муниципалитеты Риохи